Jim Ryun, ein US-amerikanischer Politiker und ehemaliger Leichtathlet
 Ha Ryun, ein neokonfuzianischer Philosoph und Politiker, Denker der koreanischen Goryeo- und Joseon-Dynastie